Осциллятор Ван дер Поля — осциллятор с нелинейным затуханием, подчиняющийся уравнению
 , где
 — координата точки, зависящая от времени ;
  — коэффициент, характеризующий нелинейность и силу затухания колебаний.

История 
Осциллятор Ван дер Поля был предложен голландским инженером и физиком Бальтазаром ван дер Полем, во время его работы в компании Philips. Ван дер Полем были найдены устойчивые колебания, которые были названы релаксационными, известные как «предельные циклы» В сентябре 1927 года Ван дер Поль и его коллега ван дер Марк сообщили, что на определенных частотах были зафиксированы шумы, всегда находящиеся рядом с собственными частотами волн. Это было одним из первых наблюдений детерминированного хаоса.

Уравнение Ван дер Поля применяется и в физике, и в биологии. Так, например, в биологии создана модель Фитц Хью-Нагумо Данное уравнение также было использовано в сейсмологии для моделирования геологических разломов.

Двумерный случай 
С помощью теоремы Льенара можно доказать, что система имеет предельный цикл. Из данной теоремы следует, что . Отсюда можно вывести уравнения осциллятора Ван дер Поля для двумерного случая:
 .
Можно также совершить другую замену  и получить
 .

Осциллятор со свободными колебаниями 

У осциллятора Ван дер Поля существуют два интересных режима: при  и при . Очевидно, что третьего режима —  — не существует, так как затухание в системе не может быть отрицательным.
 1) Когда , то есть осциллятор рассчитывается без затухания, то указанные выше уравнения преобразуются к виду
 .
 Это уравнение гармонического осциллятора.

 2) При  система имеет некие предельные циклы. Чем дальше  от нуля, тем колебания осциллятора менее похожи на гармонические.

Вынужденные колебания 

Вынужденные колебания осциллятора Ван дер Поля как с потерями энергии, так и без оных рассчитываются по формуле
 , где
  — амплитуда внешнего гармонического сигнала,
  — его угловая частота.

Примечания

См. также 
 Осциллятор Дуффинга;
 Цепь Чуа;
 Теория хаоса.

Ссылки 
 Примеры фазовых портретов осциллятора.

Хаотические отображения
Дифференциальные уравнения